Неє́-ле-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південь від Парижа, 135 км на південь від Орлеана, 18 км на захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 300 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 702,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Неє-ле-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету
 [ Розташування муніципалітету Неє-ле-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр